El término DTrace hace referencia a:
DTrace (Sun Microsystems): herramienta de monitorización desarrollada por Sun Microsystems;
DTrace (Datamatic): grupo de sistemas de trazabilidad de productos alimenticios desarrollados por la empresa de software Datamatic.